Меко ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Медио-Харама. Население — 12580 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Villademeco.com - Portal de información de la Villa de Meco

Муниципалитеты Мадрида